«Надежда моя» () — аргентинская теленовелла 2015 года, созданная , в главных ролях  и Лали Эспосито. Премьера сериала состоялась 27 апреля 2015 на телеканале «El Trece».

В ролях 
  — Томас Гонсало Ортис
 Лали Эспосито — Хулиа «Эсперанса» Корреа Альбаррасин
 Ана Мария Пиккио — Консепсьон
  — Беатрис
  — Хорхе Корреа
  — Максимо Марио Ортис
  — Лола Фьоре
  — Хеновева
  — Клара Ансельмо

Показ

Награды и номинации

Kids' Choice Awards Argentina

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Аргентины 2015 года
Теленовеллы Аргентины
Драматические телесериалы Аргентины
Комедийные телесериалы Аргентины
Телесериалы на испанском языке
Теленовеллы Pol-ka
Теленовеллы Canal 13 (Аргентина)
Телесериалы о религии
Теленовеллы — лауреаты премии «Мартин Фьерро»